Phil Davis (1906-1964) – fumettista statunitense
Phil Davis (1944) – calciatore scozzese
Phil Davis (1984) – lottatore statunitense